tuvai nyelv
 tuvai nép
 Tuva